Гульницкий — славянская фамилия. Известные носители:

 Гульницкий, Леонид Викентьевич (1908—1991) — советский учёный, доктор физико-математических наук.
 Гульницкий, Николай Сергеевич — директор шахты имени И. А. Костенко, лауреат Государственной премии СССР в области техники 1972 года.